HEG steht für:
 Haute École de Gestion, siehe Fachhochschule für Wirtschaft Genf
 Haute École de Gestion Fribourg, siehe Hochschule für Wirtschaft Freiburg
 Heidelberger Energiegenossenschaft
 Hersfelder Eisenbahn-Gesellschaft, siehe Hersfelder Kreisbahn
 Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen
 Hoyaer Eisenbahn-Gesellschaft
 Hydro Erosive Grinding, ein Metallbearbeitungsverfahren, siehe Hydroerosive Bearbeitung
 Host Europe Group

Heg steht für:
 Mount Heg, Berg im Viktorialand, Antarktika

heg steht für:
 Helong (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Helong (Timor)

Abkürzung